Hot Springs State Park kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Hot Springs State Park (park i Brasilien), Mato Grosso, Santo Antônio do Leverger,

USA 

 Hot Springs State Park (park i USA), Wyoming, Hot Springs County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar